Индио има више значења:
 Индио (Тексас)
 Индио (Калифорнија)